Príncipe de Asturias ist die spanische Bezeichnung für den Fürsten von Asturien.

Ferner ist Príncipe de Asturias der Name folgender Schiffe:

 Príncipe de Asturias (Schiff, 1717), ursprünglich englisches 80-Kanonen-Linienschiff Cumberland, das zwischen 1717 und 1718 in spanischen Diensten stand
 Príncipe de Asturias (Schiff, 1794), 112-Kanonen-Linienschiff der Santa-Ana-Klasse (1784) der spanischen Marine (1794–1817)
 Príncipe de Asturias (Schiff, 1914), ein Passagierschiff
 Príncipe de Asturias (R-11), ein Flugzeugträger der spanischen Marine